В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Крейг ():
 округ '''Крейг''' — штат Виргиния
 округ '''Крейг''' — штат Оклахома